Euphrosyne kan syfta på:

 Euphrosyne (namn) – ett namn
 Eufrosyne – en av de tre chariterna i grekisk mytologi
 31 Euphrosyne – en asteroid

Personer
 Euphrosyne Löf (1772-1828), svensk dansare och skådespelare
 Euphrosyne Doukaina Kamatera (1155–1211), bysantinsk kejsarinna
 Eufrosyne Abrahamson (1836–1869), svensk operasångerska
 Julia Nyberg (1785-1854), västmanländsk författare
 Jefrosinja Fjodorova (cirka 1700–1748), rysk livegen och älskarinna till den ryske tronföljaren Aleksej Petrovitj